Cette page liste les représentants du canton du Valais au Conseil national depuis la création de l'État fédéral en 1848.

Abréviations des partis 
 CSPO : Parti chrétien-social du Haut-Valais
 PDC : Parti démocrate-chrétien
 PCP : Parti conservateur populaire
 PLR : Parti libéral-radical
 PRD : Parti radical-démocratique
 PSS : Parti socialiste suisse
 UDC : Union démocratique du centre
 PES : Les Verts (Suisse)

Autres tendances et mouvements politiques :
 CC : Conservatisme catholique
 L : Libéralisme

Liste

Statistiques

Sources 

 

Valais
Conseillers nationaux